Lypzi (; ) ist ein Dorf im Norden der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 4100 Einwohnern (2004).

Die Ortschaft wurde 1655 gegründet und liegt am Ufer des Charkiw, einem 71 km langen Nebenfluss des Lopan und an der Territorialstraße T–21–13 34 km nordöstlich von Charkiw.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Lypzi (Липецька сільська громада/Lypezka silska hromada). Zu dieser zählen auch die 14 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer sowie die Ansiedlungen Hlyboke und Male Wessele, bis dahin bildete das Dorf die gleichnamige Landratsgemeinde Lypzi (Липецька сільська рада/Lypezka silaks rada) im Nordosten des Rajons Charkiw.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Lypzi Teil der Gemeinde:

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Charkiw
Gegründet 1655